Такмичење у седмобоју у женској конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2018. у Берлину одржано је 9. август и 10. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу освојену у Амстердаму 2016 бранила је Аноук Ветер из Холандије.

Земље учеснице 
Учествовало је 29 такмичарки из 16 земаља.

  (3)
  (3)
  (2)
  (2)
  (3)
  (1)
  (1)
  (1)
  (3)
  (1)
  (2)
  (1)
  (1)
  (2)
  (2)
  (1)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 2018. години 
Десет најбољих европских такмичарки у седмобоју 2018. године до почетка првенства (6. августа 2018), имале су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

Такмичарке чија су имена подебљана учествовале су на ЕП 2018.

 Квалификациона норма 

 Сатница 

 Освајачи медаља 

 Резултати 

 100 метара препоне 
Такмичење је одржано 9. августа 2018. године. Такмичарке су биле подељене у 4 групе.
Почетак такмичења: група 1 у 10:00, група 2 у 10:07, група 3 у 10:14, група 4 у 10:21.
Ветар: 1. група 0,0 м/с, 2. група +1,4 м/с, 3. група 0,0 м/с, 4. група +0,4 м/с.

 Скок увис 
Такмичење је одржано 9. августа 2018. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе.
Почетак такмичења: група А у 11:05, група Б у 11:05.

 Бацање кугле 
Такмичење је одржано 9. августа 2018. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе.
Почетак такмичења: група А у 19:15, група Б у 19:15.

 200 метара 
Такмичење је одржано 9. августа 2018. године. Такмичарке су биле подељене у 4 групе.
Почетак такмичења: група 1 у 20:30, група 2 у 20:36, група 3 у 20:42, група 4 у 20:48.
Ветар: 1. група +0,2 м/с, 2. група -0,8 м/с, 3. група +0,4 м/с, 4. група +1,5 м/с.

 Скок удаљ 
Такмичење је одржано 10. августа 2018. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе.
Почетак такмичења: група А у 10:50, група Б у 10:50.

 Бацање копља 
Такмичење је одржано 10. августа 2018. године. Такмичарке су биле подељене у 2 групе.
Почетак такмичења: група А у 12:50, група Б у 14:05.

 800 метара 
Такмичење је одржано 10. августа 2018. године. Такмичарке су биле подељене у 3 групе.
Почетак такмичења: група 1 у 20:20, група 2 у 20:28, група 3 у 20:36.

 Коначан пласман Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља''

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати ЕП 2018.
 Комплетни резултати ЕП 2018. на сајту ЕАА

Европско првенство у атлетици на отвореном 2018.
Седмобој на Европском првенству у атлетици на отвореном